Oak Creek peut désigner :
 Oak Creek, une localité du Colorado ;
 Oak Creek, une localité du Wisconsin ;
 Village of Oak Creek, une census-designated place de l'Arizona ;
 l'Oak Creek, une rivière d'Arizona ;
 l'Oak Creek, une rivière dans l'Utah ;
 l'Oak Creek Dam, une barrage dans l'Utah ;
 le canyon Oak Creek, une gorge d'Arizona creusée par la Oak Creek.

Voir aussi